Чемпионат Океании по баскетболу (FIBA Oceania Championship) — баскетбольное соревнование между сборными членами океанической федерации баскетбола. Также является отборочным (квалификационным) соревнованием мировых чемпионатов FIBA (FIBA World Championships) и Олимпийских игр. Соревнования начались в 1971 году и проводятся каждые 2 года. 
Соревнование проводится по круговой нокаут-системе, с выбыванием проигравших. Команды, занявшие первые три места награждаются медалями: золотой, серебряной и бронзовой. В те годы, когда участвовали только команды Австралии и Новой Зеландии победитель определялся по итогам трёх игр.  Победитель соревнования получает право сыграть на чемпионате мира.

По состоянию на 2015 год:
Мужская Австралийская команда побеждала на 19 турнирах кроме двух (в 1999 и 2001, когда победа досталась команде Новой Зеландии. В свою очередь новозеландцы 19 раз занимали 2 место.

А женская Австралийская команда побеждала на 13 турнирах (кроме игр в 1993 году, где сборная не участвовала, а победила тогда команда Новой Зеландии).

Результаты по годам 
Синим цветом выделены квалификационные турниры к Олимпиаде, не выделенные — квалификации на Чемпионат мира.

Участие наций

См. также 
 Чемпионат Океании по баскетболу среди женщин

Гиперссылки 
2009 Fixtures

Чемпионаты Океании по баскетболу
Международные соревнования по баскетболу